Samuel Barnett peut faire référence à :

 Samuel Barnett (1844-1913), pasteur britannique ;
  (1873-1956), physicien américain, découvreur de l'effet Barnett ;
 Samuel Barnett (1980-), acteur britannique.